zum Berge ist der Familienname von:

 Berge (kurländisches Adelsgeschlecht), von und Baron zum Berge, kurländisches Adelsgeschlecht
 Adolf zum Berge  (1828–1889), deutscher Journalist